Die DDR-Oberliga 1951/52 war die dritte Auflage der höchsten Spielklasse der DDR. Meister wurde die BSG Turbine Halle. Die Saison begann am 29. August 1951 und endete am 11. Mai 1952.

Vor der Saison 
Neben den beiden sportlichen Aufsteigern aus der Vorsaison (BSG Zentra Wismut Aue, BSG Anker Wismar) gab es mit der SV Volkspolizei Vorwärts Leipzig eine weitere neue Mannschaft in der Oberliga. Die Sportvereinigung wurde erst am 2. August 1951 gegründet und sofort in die Oberliga als Repräsentant der Armeesportvereinigung Vorwärts eingegliedert. Die beiden in der Vorsaison sportlich abgestiegenen Mannschaften SG Union Oberschöneweide und VfB Pankow aus Ost-Berlin verblieben indirekt ebenfalls in der Oberliga; ihre Plätze und Mannschaften wurden durch die BSG Motor Oberschöneweide sowie die BSG Einheit Pankow übernommen. Dadurch erhielt die Oberliga mit 19 Mannschaften den höchsten Teilnehmerstand ihrer Geschichte.

Namensänderungen 
Die Bezeichnungen der beiden Aufsteiger aus Aue und Wismar wurden noch vor dem Start der Saison geändert.

Saisonverlauf 

Turbine Halle wurde letztendlich souverän Meister vor der SV DVP Dresden. Die anfänglich größten Konkurrenten Rotation Dresden und Motor Zwickau hatten eine schwache Rückrunde und wurden nur Vierter bzw. Fünfter. Vorjahresmeister Chemie Leipzig erlebte einen Fehlstart und erreichte erst durch eine gute Rückrunde den dritten Rang.

Einheit Pankow wurde erneut abgeschlagen Letzter, schnitt jedoch nicht ganz so schlecht ab wie im Vorjahr. Zusammen mit den Pankowern stiegen der Vorjahresaufsteiger Motor Wismar (der seine Heimspiele in Rostock austragen musste) sowie die Oberliga-Gründungsmitglieder Stahl Altenburg und Fortschritt Meerane ab. Lediglich Meerane schaffte es danach noch einmal in die Oberliga. Auch die per Befehl in die Oberliga gehobene SV VP Vorwärts Leipzig kämpfte lange gegen den Abstieg. Dagegen konnte der Aufsteiger Wismut Aue überraschen und war kurzzeitig sogar Dritter. Am Ende wurde man Siebter.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Statistik

Die Meistermannschaft

Tore 

Es fielen 1.233 Tore, im Durchschnitt 3,60 pro Spiel. Den höchsten Sieg mit jeweils 9:0 erzielten Motor Dessau am 29. August 1951 bei Einheit Pankow und Rotation Dresden im Heimspiel am 30. September 1951 gegen Motor Gera. Es waren zugleich die torreichsten Spiele neben den Begegnungen Fortschritt Meerane – Aktivist Brieske Ost 7:2 am 30. November 1951, Chemie Leipzig – Fortschritt Meerane 8:1 am 16. Dezember 1951 und Turbine Erfurt – Motor Gera 7:2 am 3. Februar 1952. Die Torschützenkrone teilten sich mit je 27 Treffern Rudolf Krause (BSG Chemie Leipzig) und Kurt Weißenfels (BSG Lokomotive Stendal).

Zuschauer 
Insgesamt sahen 3.620.000 Zuschauer die 342 Oberligaspiele, das ist ein Schnitt von 10.585 Zuschauern pro Spiel. Den größten Zuschauerzuspruch mit 50.000 hatte das Dresdner Ortsderby SC Rotation – SG Volkspolizei am 2. März 1952.

FDGB-Pokal 
Der FDGB-Pokal wurde in dieser Spielzeit vom Vizemeister SG VP Dresden durch ein 3:0 gegen den Oberliga-Absteiger Einheit Pankow gewonnen. Das Finale des Pokalwettbewerbs fand am 14. September 1952, eine Woche vor dem Start der Folgesaison, statt.

Siehe auch 
 DDR-Fußball-Liga 1951/52

Weblinks 
 Daten zur Oberliga auf www.rsssf.com
 Daten zur Oberliga auf www.fussballdaten.de

Einzelnachweise 

1951/52
Fußballsaison 1951/52